Pierre Charles peut désigner :
 Pierre Charles (1804-1878), homme politique français ;
 Pierre Charles (1864-1932), homme politique français, député de la Côte-d'Or ;
 Pierre Charles (1883-1954), missiologue et théologien jésuite belge ;
 Pierre Charles (1890-1976), homme politique français ;
 Pierre Charles (1903-1966), boxeur belge ;
 Pierre Charles (1924-), homme politique français, député de la Côte-d'Or ;
 Pierre Charles (1954-2004), homme politique de la Dominique.